Old, New, Borrowed and Blue, autre titre du film danois Se til venstre, der er en Svensker de 2003 de Natasha Arthy ;
 Old New Borrowed and Blue, album de Slade sorti en 1974 ;
 Old, New, Borrowed and Blue, compilation du groupe de heavy metal britannique Venom.